Соревнования по вольной борьбе в весовой категории до 65 килограммов на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 21 августа 2016 года на Арене Кариока 2. В этом весе приняли участие 21 спортсмен.

Превью  
Федерация Объединённый мир борьбы называет следующих спортсменов претендентами на призовые места : 

Со-фавориты
 Чемпион мира 2014 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Сослан Рамонов (№2 мирового рейтинга );
 Действующий чемпион мира и Европы Франк Чамисо (№1)
Претенденты
 Чемпион Олимпийских игр 2012 года в весовой категории до 60 килограммов Тогрул Аскеров (№5);
 Бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в весовой категории до 60 килограммов Йогешвар Дутт (№12)

Тёмные лошадки
 Ихтиёр Наврузов (№6), серебряный призёр чемпионата мира 2015 года, бронзовый призёр Азиатских игр 2014 года, но весьма нестабильно выступающий на международной арене. 
 Ганзоригийн Мандахнаран (№9), двукратный (2013, 2014) бронзовый призёр чемпионатов мира.

Турнир

Призёры

Турнирная таблица

Комментарии

Примечания 

Вольная борьба на летних Олимпийских играх 2016